Frida puede referirse a varias personas:
 Frida (nombre propio);
 Frida Kahlo, pintora mexicana;
 Anni-Frid Lyngstad, cantante sueca, más conocida como Frida;
 Frida Boccara, cantante francesa;
 Frida Vigdorova, escritora y periodista soviética;

Y a diversos:

 Frida, película biográfica de Frida Kahlo;
 Museo Frida Kahlo, adaptado en la casa que habitó la pintora;
 Frida (álbum), álbum de la cantante sueca como solista;
 Frida ensam, otro álbum de la cantante sueca como solista;
 Proyecto FRIDA, el Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe
 Frida (perra), fue una perra de raza labrador retriever que trabajó para la Secretaría de Marina mexicana.